Westphal ist ein Familienname.

Varianten 
 Westfal, Westfall, Westphalen, Westpfahl

Namensträger

A 

 Albert Westphal (* 1931), deutscher Boxer

 Alfred Westphal (1850–1924), deutscher Geodät und Mathematiker
 
 Anja Bosy-Westphal (* 1972), deutsche Wissenschaftlerin
 Anne-Katrin Westphal (* 1983), deutsche Fußballspielerin
 Arnold Westphal (1399–1466), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Geistlicher, Bischof von Lübeck
 August Westphal (1834–1890), deutscher Gutspächter und Politiker, MdR

B 

 Brigitta Westphal (* 1944), deutsche Malerin
 Brigitte Lutz-Westphal (* 1971), deutsche Mathematikdidaktikerin und Hochschullehrerin

C 

 Carlo Westphal (* 1985), deutscher Radsportler
 Christel Westphal, deutsche Fußballtorhüterin

D 
 Dieter Westphal (* 1942), deutscher Gewichtheber
 Dirk Westphal (* 1986), deutscher Volleyballspieler
 Dorothee Westphal (1902–1968), deutsche Kunsthistorikerin

E 
 Eberhard Westphal (1934–1998), deutscher Maler
 Eduard Wilhelm Westphal (1856–1916), deutscher Rechtsanwalt und Politiker
 Erich Westphal (1934–2009), deutscher Sonderpädagoge

 Eva-Maria Westphal (1918–1996), deutsche Langstreckenläuferin

F 

 Franz August Westphal (1779–1847), deutscher Theologe
 Friederike Westphal (1822–1905), deutsche Porträt- und Genremalerin
 Friedrich Westphal (1835–1915), deutscher Unternehmer
 Friedrich Bernhard Westphal (1803–1844), deutsch-dänischer Maler und Illustrator
 Fritz Westphal (Pseudonym Peter Stephan; 1921–nach 1988), deutscher Schriftsteller und Übersetzer

G 
 Georg Westphal (1665–1728), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher, Domprediger in Schwerin
 Georg Christian Erhard Westphal (1752–1808), deutscher Theologe
 Gert Westphal (1920–2002), deutsch-schweizerischer Schauspieler und Rezitator
 Gisela Zoch-Westphal (* 1930), deutsche Schauspielerin und Sprecherin
 Günter Westphal (* 1942), deutscher Fotograf
 Günther Westphal (1923–2012), deutscher General

H 
 Hanns-Joachim Westphal (1930–2015), deutscher Violinist

 Hartmut Westphal (* 1939), deutscher Komponist, Musikbearbeiter, Arrangeur und Musikwissenschaftler
 Hedwig Westphal (1931–2019), deutsche Politikerin (SPD)
 Heidi Westphal (* 1959), deutsche Ruderin
 Heinrich Westphal (1889–1945), deutscher Architekt
 Heinz Westphal (1924–1998), deutscher Politiker (SPD)
 Helmut Westphal (1928–2010), deutscher Sporthistoriker und Hochschullehrer
 Herbert Westphal (* 1943), deutscher Restaurator und Waffenkundler

 Hildegard Westphal (* 1968), deutsche Geologin
 Horst Westphal (1929–2019), deutscher Schauspieler
 Hugo Westphal (1855–1924), deutscher Vizeadmiral

I 
 Ingeborg Westphal (1946–2012), deutsche Schauspielerin
 Irene Westphal (* 1930), deutsche Politikerin

J 
 James A. Westphal (1930–2004), US-amerikanischer Astronom und Geologe
 Jan Westphal (* 1968), deutscher Journalist, Manager und Fernsehproduzent
 Joachim Westphal (1510–1574), deutscher Theologe und Reformator
 Jörg Westphal (* 1968), deutscher Schauspieler

 John Westphal (1895–1980), deutscher Polizeibeamter
 Joseph W. Westphal (* 1948), US-amerikanischer Hochschullehrer und Politiker

 Justus Georg Westphal (1824–1859), deutscher Astronom und Mathematiker

K 

 Kerstin Westphal (* 1962), deutsche Politikerin (SPD)
 Konrad Westphal (1871–nach 1924), deutscher Organist und Kantor
 Kristin Westphal (* 1953), deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Kulle Westphal (1957–2011), deutscher Sänger und Synchronsprecher

L 
 Lilian Westphal (1926–1997), deutsche Schauspielerin, Hörspielregisseurin, Sprecherin und Autorin
 Liv Westphal (* 1993), französische Leichtathletin
 Lonzo Westphal, eigentlicher Name von Lonzo (Geiger) (1952–2001), deutscher Musiker
 Lothar Müller-Westphal (* 1941), deutscher Heraldiker und Genealoge

M 
 Manuel Westphal (* 1974), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (CSU), MdL Bayern
 Max Westphal (1895–1942), deutscher Politiker (SPD)
 Max Westphal (Tennisspieler) (* 2003), deutscher Tennisspieler
 Michael Westphal (1965–1991), deutscher Tennisspieler
 Maximilian Friedrich August Westphal (1839–1927), deutscher Generalmajor

O

P 
 Paul Westphal (1950–2021), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 Peter Westphal (* 1938), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer

R 
 Robert Westphal (* 1949), deutscher Politiker (CSU)
 Rudolf Westphal (1826–1892), deutscher Philologe

S 
 Sascha Westphal (* 1971), deutscher Film- und Theaterkritiker
 Siegfried Westphal (1902–1982), deutscher General der Kavallerie
 Siegrid Westphal (* 1963), deutsche Historikerin
 Sigrid Westphal-Hellbusch (1915–1984), deutsche Anthropologin
 Stefan Westphal (* 1970), deutscher Journalist, Medienmanager und Unternehmer
 Stephan Westphal (* 1976), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Susanne Westphal (* 1970), deutsche Unternehmerin und Autorin

T 
 Thomas Westphal (* 1967), deutscher Politiker (SPD)
 Torsten Westphal (* 1966), deutscher Eisenbahnmanager und ehemaliger Gewerkschaftsfunktionär

U 
 Uschi Westphal (* 1949), deutsche Volleyballspielerin

V 
 Verena Westphal (* 1989), deutsche Grafikdesignerin
 Volker Westphal (* 1954), deutscher Polizist und Autor

W 
 Walter Westphal (* 1932), deutscher Physikdidaktiker und Hochschullehrer
 Werner Westphal (* 1950), deutscher Philologe und Linguist
 Wilfried Westphal (* 1941), deutscher Ethnologe
 
 Wolfgang Westphal (1928–2009), deutscher Physiologe und Hochschullehrer

Siehe auch 
 Branddirektor Westphal, Feuerlöschboot
 Westfalium, Zeitabschnitt der Erdgeschichte
 Westphalia

Familienname